Джоди Мэй (; род. 8 мая 1975 года) — британская актриса.

Биография 
Джоди Мэй родилась и выросла в Лондоне, в районе Кэмден-таун. В 1988 году она дебютировала в фильме «Разделённый мир», получив за свою первую роль приз Каннского кинофестиваля (совместно с Барбарой Херши и Линдой Мвузи) и став одной из самых юных актрис, когда-либо удостаивавшихся подобной награды.

Несмотря на непродолжительный перерыв, посвящённый изучению языкознания и английской литературы в Оксфорде, Мэй стабильно продолжает свою карьеру в кино, на телевидении и театральной сцене, а также как режиссёр короткометражного кино и сценарист. Среди самых заметных её работ роли в фильмах «Последний из могикан», «Ещё одна из рода Болейн», «Сестра моя, сестра», а также сериале «Ведьмак».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Оксфордского университета
Киноактрисы Великобритании